Henrik 6. (også Henry 6., Heinrich 6., Henri 6. og Henrique 6.) kan henvise til:

Regenter 
 Henrik 6. (Tysk-romerske rige) (1165-1197) – tysk konge 1190-1197, tysk-romersk kejser 1191-1197, konge af Sicilien 1194-1197
 Henrik 6., greve af Luxembourg (ca. 1240-1288) – greve af Luxembourg og Arlon
 Henrik 6. af England (1421-1471) – konge af England 1422-1461 og 1470-1471
 Henrik 6. af Reuss-Köstritz (1707-1783) – rigsgreve af Reuss-Köstritz

Skuespil af William Shakespeare 
 Henrik den Sjette (skuespil) – serie med tre skuespil af William Shakespeare om Henrik 6. af England
 Henrik den Sjette, del 1
 Henrik den Sjette, del 2
 Henrik den Sjette, del 3